Paris-Tours 2015 var den 109. udgave af cykelløbet Paris-Tours. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 11. oktober 2015. Løbet blev vundet af Matteo Trentin fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Matti Breschel kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger

2015
UCI Europe Tour 2015